Miejscowości w USA:
 Scott City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Scott City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott